Langeweg, een dorp in de gemeente Moerdijk
Straten en wegen

 Langeweg (Binnenmaas)
 Langeweg (Blaricum)
 Langeweg (Hoogvliet)
 Langeweg (Middelburg)
 De Langeweg (Moerdijk)
 Langeweg (Nieuw-Beijerland)
 Langeweg (Nieuwe-Tonge)
 Langeweg (Oostwolderhamrik)
 Langeweg (Oud-Beijerland)
 Langeweg (Ridderkerk)
 Langeweg (Terneuzen)
 Langeweg (Vianen)
Overig 
 Station Langeweg, een voormalig station aan Staatslijn I
Personen
 Kick Langeweg, een Nederlands schaker